Сборная Бразилии по футболу до 17 лет () — национальная футбольная команда, представляющая Бразилию в юношеских международных турнирах, за которую имеют право выступать игроки возрастом 17 лет и младше. Сборная контролируется Бразильской конфедерацией футбола. Главным тренером сборной является Карлос Амадеу.

Сборная трижды выигрывала чемпионат мира (в 1997, 1999 и 2003 годах), а также 12 раз побеждала на юношеском чемпионате Южной Америки (в 1988, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015 и 2017 годах).

Выступления на турнирах

Чемпионат мира (для игроков до 17 лет)

Чемпионат Южной Америки (для игроков до 17 лет)

См. также 
 Сборная Бразилии по футболу
 Олимпийская сборная Бразилии по футболу
 Сборная Бразилии по футболу (до 20 лет)
 Сборная Бразилии по футболу (до 15 лет)
 Чемпионат Южной Америки по футболу (юноши до 17 лет)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Юношеская до 17
Бразилия